Кто, если не мы (фильм, 1998) — российский фильм 1998 года.
 Кто, если не мы? (фильм, 2011) — немецкий фильм 2011 года.